Пісенний конкурс Євробачення 1967 став 12-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 8 квітня 1967 року в місті Відень, Австрія. Данія вирішила не брати участі в конкурсі, скоротивши число учасників до 17. Система голосування повернулася до варіанту 1957 року, коли 10 членів журі, що представляють свою країну, голосували за пісню, якій надають перевагу. Вперше перемогла Велика Британія з піснею Puppet on a string, виконаною Сенді Шоу; Швейцарія не набрала жодного очка.

 — пісня переможця.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1967 у телебаченні
1967 у Європі
Квітень 1967
Музика Відня